Име Стив Скот може се односити на:

 Стив Скот (атлетичар), амерички атлетичар
 Стив Скот (песник), британски песник и музичар
 Стив Скот (новинар), британски новинар